Friedrich Kunz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kunz (Politiker) (1849–1936), deutscher Politiker, MdL Oldenburg
 Friedrich Kunz (Ingenieur) (1861–1916), US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:
 Carl Friedrich Kunz (1785–1849), deutscher Weinhändler, Bibliothekar, Verleger und Schriftsteller 
 Ferdinand Kunz (1755–1825), deutscher Hochschullehrer